Dvouhra juniorů US Open 2022 probíhala v první polovině září 2022. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Španělský obhájce titulu Daniel Rincón již nebyl věkově způsobilý k účasti v juniorském tenisu.

Vítězem se stal pátý nasazený, 16letý Španěl Martín Landaluce, který ve finále zdolal belgickou turnajovou dvojku téhož věku Gillese-Arnauda Baillyho poměrem 7–6, 5–7 a 6–2. Získal tak první kariérní grandslamový titul. Po Javieru Sánchezovi (1986) a Rincónovi (2021) se stal třetím španělským šampionem této soutěže na US Open. Bailly odešel poražen z druhého grandslamového finále, když stejného výsledku dosáhl na French Open 2022.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2022
Juniorská dvouhra